Я́блонка — проміжна залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці на лінії Самбір — Чоп між станціями Турка (6 км) та Соколики (9 км).

Розташована у селі Нижня Яблунька Турківського району Львівської області.

Історія 
Станцію відкрито 24 серпня 1905 року у складі другої черги будівництва дільниці  —  від Стрілок до Сянків під такою ж назвою.

Електрифіковано станцію 1968 року у складі дільниці  — .

Пасажирське сполучення 
На станції зупиняються лише приміські електропотяги сполученням Сянки — Львів.

Джерела

Посилання 
 
 Розклад приміських поїздів на сайті Львівської залізниці
 Розклад руху приміських поїздів на сайті poezdato.net 
 План станції

Станції Львівської залізниці
Залізничні станції Львівської області
Транспорт Турківського району
Засновані в Україні 1905